Dit is een lijst met afleveringen van de televisieserie Sex and the City.

Seizoen 1 
 Sex and the City
 Models and Mortals
 Bay of Married Pigs
 Valley of the Twenty-Something Guys
 Power of Female Sex
 Secret Sex
 The Monogamists
 Three's a Crowd
 The Turtle and the Hare
 The Baby Shower
 The Drought
 Oh Come All Ye Faithful

Seizoen 2 
 Take Me Out to the Ballgame
 The Awful Truth
 The Freak Show
 They Shoot Single People, Don't They?
 Four Women and a Funeral
 The Cheating Curve
 The Chicken Dance
 The Man, The Myth, The Viagra
 Old Dogs, New Dicks
 The Caste System
 Evolution
 La Douleur Exquise!
 Games People Play
 The Fuck Buddy
 Shortcomings
 Was It Good For You?
 Twenty-Something Girls vs. Thirty-Something Women
 Ex and the City

Seizoen 3 
 Where's There's Smoke... 
 Politically Erect
 Attack of the Five Foot Ten Woman
 Boy, Girl, Boy, Girl...
 No Ifs, Ands or Butts
 Are We Sluts?
 Drama Queens
 The Big Time
 Easy Come, Easy Go
 All or Nothing
 Running with Scissors
 Don't Ask, Don't Tell
 Escape from New York
 Sex and Another City
 Hot Child in the City
 Frenemies
 What Goes Around Comes Around
 Cock a Doodle Do!

Seizoen 4 
 The Agony and the 'Ex'-tacy
 The Real Me
 Defining Moments
 What's Sex Got to Do With It?
 Ghost Town
 Baby, Talk is Cheap
 Time and Punishment
 My Motherboard, My Self
 Sex and the Country
 Belles of the Balls
 Coulda, Woulda, Shoulda
 Just Say Yes
 The Good Fight
 All That Glitters...
 Change of a Dress
 Ring a Ding Ding
 A 'Vogue' Idea
 I Heart NY

Seizoen 5 
 Anchors Away
 Unoriginal Sin
 Luck Be an Old Lady
 Cover Girl
 Plus One is the Loneliest Number
 Critical Condition
 The Big Journey
 I Love A Charade

Seizoen 6 
 To Market, To Market
 Great Sexpectations
 The Perfect Present
 Pick-A-Little, Talk-A-Little
 Lights, Camera, Relationship
 Hop, Skip And A Week
 The Post-it Always Sticks Twice
 The Catch
 A Woman's Right to Shoes
 Boy, Interrupted
 The Domino Effect
 One
 Let There Be Light
 The Ick Factor
 Catch-38
 Out of the Frying Pan
 The Cold War
 Splat!
 An American Girl in Paris (Part Une)
 An American Girl in Paris (Part Deux)

Sex and the City